Kae Araki
Hakeem Kae-Kazim
Araki Kae

Desambiguação